Hamdullah steht für:
 Hamdala, arabisch für „Lob sei Gott, Gott sei Dank“
 Şeyh Hamdullah
 Hamdullah Sincar
 Hamdullah Suphi Tanrıöver